Ricardo Oliveira (* 6. května 1980, São Paulo, Brazílie) je brazilský fotbalový útočník a bývalý reprezentant, který hraje za klub Coritiba FC.

Přestupy 

 z Valencia CF do Real Betis za 4 000 000 Euro
 z Real Betis do AC Milán za 15 000 000 Euro
 z AC Milán do Real Zaragoza za 2 000 000 Euro (hostování)
 z AC Milán do Real Zaragoza za 10 000 000 Euro
 z Real Zaragoza do Real Betis za 9 000 000 Euro
 z Real Betis do Al Jazira Club za 15 000 000 Euro

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz španělské ligy (2003/04)
 1× vítěz SAE ligy (2010/11)
 2× vítěz ligy Paulista (2015, 2016)
 1× vítěz ligy Mineiro (2020)
 1× vítěz španělského poháru (2004/05)
 1× vítěz Ligy mistrů UEFA (2006/07)
 1× vítěz Poháru UEFA (2003/04)
 2× vítěz SAE národního poháru (2010/11, 2011/12)
 1× vítěz SAE Poháru (2009/10)

Reprezentační 
 1× na Copa América (2004 – zlato)
 1× na Konfederačním poháru (2005 – zlato)

Individuální 
 1× nejlepší střelec Poháru osvoboditelů (2003)
 1× nejlepší střelec Ligy mistrů AFC (2012)
 1× nejlepší střelec brazilské ligy (2015)
ocenění Bola de Prata (2015)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Brazilští fotbalisté
Brazilští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté São Paulo FC
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Valencie
Fotbalisté Realu Zaragoza
Fotbalisté Betisu Sevilla
Fotbalisté Santos FC (Brazílie)
Fotbalisté Al Jazira Club
Vítězové Ligy mistrů UEFA
Vítězové Poháru UEFA
Vítězové Copa América
Vítězové Konfederačního poháru FIFA
Narození 6. května
Narození v roce 1980
Muži